Brigitte Athéa est un auteur et metteur en scène de pièces de théâtre née le  à Paris.

Biographie

Études 
Formée à l'école Dullin.

Carrière professionnelle 
Elle écrit pour le théâtre et pour la radio. Parmi ses œuvres principales, on peut citer : Instants de femmes, Soliloque, Chantier, Fragments pour un duo, La Tentation du paysage, Lied ou le mur de papier, Natures mortes, Le Voyageur, La Nuit d'Agamemnon. 

Son théâtre est publié aux éditions Le Bruit des Autres, aux éditions La Fontaine et traduit en allemand.

Elle a mis en scène de nombreuses pièces de théâtre, et travaille sur des performances avec Philippe Braz et Markus Lang (Berlin-loin-de-la-mer, Global Eden, Usedom Oratorio par exemple).

Notes et références

Liens externes 
 
 

Metteuse en scène française
Dramaturge française du XXIe siècle
Auteur à la radio
Naissance en décembre 1957